Халвор Эгнер Гранеруд (; род. 29 мая 1996 года, Норвегия) — норвежский прыгун с трамплина, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в смешанных командных соревнованиях, чемпион мира по полётам на лыжах 2020 года в командных соревнованиях, обладатель Кубка мира сезона 2020/21, победитель Турне четырех трамплинов 2022/23.

Внук писателя Турбьёрна Эгнера .

Спортивная карьера  
5 декабря 2015 года он дебютировал на этапе Кубка мира.

В 2015 году в составе норвежской команды на молодёжном чемпионате мира в Алма-Ате он завоевал титул чемпиона мира. В 2016 году также в командных соревнованиях в Рышнове на молодёжном первенстве он стал серебряным медалистом. 

На дебютном для себя чемпионате мира 2019 года в Австрии он принял участие в личном турнире на большом трамплине, где занял 33-е место. В командном соревновании сборная Норвегии, в состав которой вошёл Халвор, заняла итоговое пятое место. В этом сезоне по итогам проведения Кубка мира в общем зачёте он стал 15-м.   

Сезон 2020/21 Гранеруд начал с успешных выступлений на трамплине в Куусамо и в Нижнем Тагиле, где он впервые не только поднялся на подиум индивидуальных соревнований, но и одержал три подряд победы. Всего в этом сезоне у него было 11 побед на этапах Кубка мира и итоговая победа в общем зачёте. 

На чемпионате мира по полётам на лыжах в Планице в декабре 2020 года в личных соревнованиях он завоевал серебряную медаль, отстав от победителя соревнований Карла Гайгера всего на 0,5 балла по итогам четырёх прыжков.

В сезоне 2022/23 стал победителем Турне четырёх трамплинов, выиграв 3 из 4 этапов и ещё на одном став вторым.

Победы на этапах Кубка мира (12)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FIS

Прыгуны с трамплина Норвегии
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2022 года